Beata Hłasko (1908–1975) – polska tłumaczka literatury skandynawskiej
 Jan Hłasko (1855–1881) – student Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu, działacz socjalistyczny.
 Józef Hłasko (1856–1934) – polski działacz polityczny
 Józef Hłasko (1899–1944) – polski wojskowy, kapitan, uczestnik powstania warszawskiego
 Maciej Hłasko (1906–1939) – polski prawnik
 Marek Hłasko (1934–1969) – polski pisarz